Kaunitz steht für:
 Kaunitz (Verl), Ortsteil von Verl im Kreis Gütersloh, Nordrhein-Westfalen, siehe
 Kounice, Minderstadt  im Okres Nymburk, Tschechien
 Kaunitz-Wohnheim, ein ehemaliges Internierungs- und Straflager in der tschechischen Stadt Brünn
 Kaunitz (Gesamthaus), ein mittelalterliches Adelsgeschlecht in Böhmen und Mähren

Kaunitz ist der Familienname folgender Personen:
 ein Adelsfamilie, siehe Kaunitz (Adelsgeschlecht) – dort auch zur Genealogie
 Aloys von Kaunitz-Rietberg (1774–1848), deutscher Standesherr und österreichischer Diplomat; der letzte Graf von Rietberg

 Franz Karl von Kaunitz-Rietberg (1676–1717), Bischof in Ljubljana
 Friedrich von Kaunitz (1597–1627), Begründer der Böhmische Linie der Familie Kaunitz
 Josefine Wrbna-Kaunitz (1896–1973), deutsche Vermögensverwalterin
 Karl Joseph von Kaunitz-Rietberg (1715–1737), Domherr in Münster, Lüttich und Olmütz
 Maximilian Ulrich von Kaunitz (1679–1746), kaiserlicher Diplomat und Landeshauptmann von Mähren
 Rudolph von Kaunitz (1628–1664), Oberstlandjägermeister in Böhmen, k.k. Kämmerer und Wirklicher Geheimer Rat seit 1642 Reichsgraf
 Wenzel Anton von Kaunitz-Rietberg, Reichsfürst von Kaunitz-Rietberg (1711–1794), Reichshofrat, österreichischer Staatsmann und Diplomat
 Wenzel Robert von Kaunitz (1848–1913), böhmischer Politiker und Mäzen 

Siehe auch:
 Kaunitz-Rietberg
 Palais Kaunitz